Indonesië
 Ngetos (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Ngetos (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java